Le terme Thereau (variantes Théreau ou Théréau) constitue un patronyme de famille d'origine française.

Personnalités 

Cyril Théréau, né le  à Privas (frère de Gaëtan Théréau), est un footballeur français auprès de la Associazione Calcio Fiorentina (en abrégé: "AC Fiorentina"). 
Gaëtan Théréau (frère de Cyril Théréau), un footballeur à l'Union sportive de Marignane.

Toponymes

Lac Thereau, un plan d’eau du versant de la rivière Rupert, dans Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.